Duchowez steht für:

 Duchowez (Mokwa), Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk, Russland
 Duchowez (Woroschnewo), Weiler im Rajon Kursk in der Oblast Kursk, Russland
 Duchowez (Oblast Rasgrad), Ort in der Gemeinde Isperich in der Oblast Rasgrad, Bulgarien